Il doppio del torneo di tennis WTA German Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Elena Dement'eva e Janette Husárová che hanno battuto in finale Daniela Hantuchová e Arantxa Sánchez Vicario 0-6, 7-63, 6-2.

Teste di serie 

 Cara Black /  Elena Lichovceva (semifinali)
 Daniela Hantuchová /  Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Liezel Huber /  Conchita Martínez (secondo turno)
 Paola Suárez /  Patricia Tarabini (semifinali)

 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (primo turno)
 Elena Dement'eva /  Janette Husárová (Campionesse)
 Amanda Coetzer /  Lori McNeil (primo turno)
 Els Callens /  Chanda Rubin (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 2002